Змагання з плавання на 200 метрів батерфляєм серед чоловіків на Олімпіаді 2012 року пройшли 30–31 липня в Центрі водних видів спорту в Лондоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage

00200 метрів батерфляєм (чоловіки)